Atlanta Botanical Garden, botanische tuin
 ABG Gemeenten, de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen
 Bloedgas, arterieel bloedgas
 Abingdon Airport, IATA code-ABG